Стефан I може да се отнася за:
 Стефан I (папа), римски папа
 Стефан I (патриарх), константинополски патриарх
 Стефан I (крал), унгарски владетел и крал от 997 до 1038 г.
 Стефан I (екзарх), български екзарх